Метиох — имя ряда исторических и культурных деятелей Древней Греции:

 Метиох (сын Мильтиада);
 Метиох (художник);
 Метиох (архитектор).